Edward Blore (1787-1879) – architetto e antiquario inglese
 Edward Blore (cricket) (1828-1885) – giocatore di cricket inglese
 Eric Blore (1887-1959) – attore britannico
 Reginald Blore (1942) – calciatore gallese
 Vince Blore (1907-1997) – calciatore inglese